Linnaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Linnaluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Linnaluoto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Linnaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Linnaluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Linnaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar